Баже́нов (Баже́нова) — русская фамилия. Происходит от нецерковного имени Бажен: так родители называли желанное дитя.

Известные носители

А 
 
 
 Алексий (Баженов) (в миру Дмитрий Владимирович Баженов; 1872 — не ранее 1938) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ Русской православной церкви, епископ Тираспольский.
 
 Баженов, Аполос Афанасьевич (род. 1932) — советский колхозник, депутат Верховного Совета.

В 
 Баженов, Вадим Николаевич (1972—2011) — советский и российский футболист.
 Баженов, Валентин Георгиевич (род. 1938) — советский и российский учёный в области механики.
 
 Баженов, Виктор Андреевич (род. 1946) — фехтовальщик на саблях, олимпийский призёр.
 Баженов, Всеволод Андреевич (1909—1986) — художник, живописец, пейзажист.

Г 
 Баженов, Георгий Викторович (род. 1946) — советский российский писатель.
 Баженов, Глеб Фёдорович (1919—1975) — Герой Советского Союза.

Е 
 
 Евгений (Баженов) (в миру Александр Филиппович Баженов; 1784—1862) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Порховский.

И 
 
 Баженов, Игорь Валерианович (1939—2018) — советский и российский художник.
 Иосиф (Баженов) (в миру Иван Гаврилович Баженов; 1827—1886) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Подольской епархии, историк и писатель.

М 
 Баженов, Михаил Львович (1948—2016) — доктор наук.

Н 
 Баженов, Никита Александрович (род. 1985) — российский футболист.

П 
 
 Баженов, Пармен Кириллович (ум. 1840) — русский врач, автор ряда трудов по медицине.
 Баженов, Пётр Николаевич — военный писатель; генерал от инфантерии Русской императорской армии.

Р, Т, Ю 
 Баженов, Роман Иванович (1821—1896) — вице-адмирал, начальник Главного гидрографического управления и председатель Морского учёного комитета.
 Баженов, Тимофей Тимофеевич (род. 1976) — российский журналист, зоолог и телеведущий, писатель.
 Баженов, Юрий Михайлович (1930—2020) — доктор наук, профессор, академик РААСН.



См. также 

  (значения)
  (значения)
 «Рейтинг Баженова» — экстремально-познавательная передача на каналах «Россия-2» и «Моя планета»

Примечания